Плотников, Иван Николаевич:
 Плотников, Иван Николаевич (1839—1889) — генерал-майор русской императорской армии, командир 28-го пехотного Полоцкого полка.
 Плотников, Иван Николаевич (1857 — после 1917) — астраханский городской голова, член Государственного совета.